John T. Walton, de zoon van de oprichter van Wal-Mart
John Walton (darter), een Engels darter
John Walton (Formule 1), een teammanager in de Formule 1 (overleden in 2004)